Krjukow, weibliche Form Krjukowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Anatoljewitsch Krjukow (* 1982), russischer Eishockeyspieler
 Fjodor Dmitrijewitsch Krjukow (1870–1920), kosakischer antibolschewistischer Schriftsteller 
 Nikita Walerjewitsch Krjukow (* 1985), russischer Skilangläufer
 Nikolai Wjatscheslawowitsch Krjukow (* 1978), russischer Turner 
 Nila Krjukowa (1943–2018), ukrainische Schauspielerin
 Tatjana Alexandrowna Krjukowa (1905–1978), sowjetische Ethnographin und Hochschullehrerin